Барри Флэтмэн () — канадский актёр.

Карьера 
В 2016 году начал играть роль Дона Шэйда (отца главного героя в исполнении Джейсона Пристли) в телесериале «Частные сыщики».

Личная жизнь 
Когда Барри Флэтмэну было 55 лет, ему диагностировали рак ротовой полости (одной из причин был длительный стаж курильщика). Актёр перенёс операцию, после которой ему удалили часть языка, затем следовали шесть месяцев терапии, чтобы вернуть Флэтмэну речь.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Канаде
Киноактёры Канады